A Chuggington Pályaudvar vagy Chuggington (eredeti cím: Chuggington) angol televíziós 3D-s számítógépes animációs sorozat, amelyet Sarah Ball rendezett. A forgatókönyvet Mark Caven és Sarah Ball írta, a zenéjét Chris McHale szerezte. Az Egyesült Királyságban a BBC Two vetítette, Magyarországon a Minimax, a TV2, a Super TV2 és az M2 sugározta.

Ismertető 
A történet egy képzelt városban, Chuggingtonban játszódik. A történet főszereplői a "vononcok", vagyis Brúnó, Wilson és Kokó (később csatlakozik hozzájuk Piper, Hoot és Toot). A három tanonc általában fontos és újszerű feladatokat kap, aminek köszönhetően nagy kalandba keverednek.

Szereplők 
Vonatok
 Wilson – A Piros színű mozdony
 Brúnó – A Sárga-Kék színű mozdony
 Kokó – A Zöld-Lila-Szürke színű mozdony
 Hoot – Az Egyik Kék-Fehér színű mozdony
 Toot – A Másik Kék-Fehér színű mozdony
 Piper – A Narancssárga színű mozdony
 Pöfögő Pete – Az Öreg Fekete színű gőzmozdony
 Dunbar – A Tanító Zöld színű mozdony
 Calley – A Barna színű mozdony 
 Hodge
 Zephie – A Zöld Kis színű mozdony
 Olwin – A Zöld vonat
 Harrison – A Kék vonat
 Chatsworth – A Fehér vonat.
 Emery – A Szállító vonat
 Frostini – A Sárga fagyis vonat
 Akcióvonat – A Szuperhős vonat
 Mtambo – A Sárga túravezető vonat
 Irving – A Szemétgyűjtő vonat
 Skylar - A Vononcok Új Oktatója
 Hanzo - A Fehér-Kék vonat

Emberek 
 Vee – Az állomás vezetője. Sohasem látni, mindig egy több helyre is kihelyezett gépen beszél mindenkivel.
 Morgan
 Lori
 Eddie
 Vicky

Magyar hangok 
 Glósz András, Császár András, Maszlag Bálint – Wilson
 Bogdányi Titanilla – Kokó
 Szalay Csongor – Brúnó
 Sánta Annamária, Mezei Kitty – Vee
 Vári Attila – Dunbar
 Gubányi György – Eddie, Zack
 Molnár Ilona (1. évad), Moser Károly (2. évadtól) – Emery
 Láng Balázs – Morgan
 Markovics Tamás – Skylar
 Mihályi Győző - Hanso
 Rudas István, Galbenisz Tomasz - Harrison
 Seder Gábor - Fletch

Epizódok

Jegyzetek

Források

További információk 
  
 Játékoldal 

2008-ban bemutatott brit televíziós sorozatok
Brit számítógépes animációs sorozatok
Televíziós oktató sorozatok
A BBC gyerekeknek szóló műsorai